Torysa (Niżne Tatry) – dolina w Niżnych Tatrach
 Torysa (rzeka) – rzeka, dopływ Hornadu
 Torysa (wieś) – wieś na Słowacji, w kraju preszowskim, w powiecie Sabinov.